Коги — может означать:

 Коги — штат в Нигерии.
 Коги — чибчанский язык в Колумбии.
 Коги (:en:Kogui) — крупный индейский народ в Южной Америке.
 Коги — деревня в Тверской области России.
а также
 Хвандан коги — тексты по истории Кореи.
 Мезонити коги — хирургические нити для внутренней подтяжки кожи.

Аббревиатура 
КОГИ — Комиссия по геологической изученности СССР — геологическая организация в АН СССР.